Fernando II del Tirol (Linz, 14 de junio de 1529 - ¿?, 24 de enero de 1595), fue archiduque de Austria y conde del Tirol.

Vida 

El archiduque Fernando de Austria era el segundo hijo del emperador Fernando I y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia y hermano del emperador Maximiliano II. Su padre le encargó en 1547 la administración de Bohemia y, desde 1556 dirigió la campaña contra los turcos en territorio húngaro.

Desde 1557, estaba casado en secreto con Philippine Welser, hija de un patricio de Augsburgo, con la que tuvo varios hijos. El matrimonio, finalmente, fue aprobado por el emperador Fernando I en 1559 bajo la condición de que fueran discretos. Los hijos ostentaron el apellido de Austria, y fueron reconocidos en la línea de sucesión, pero solo para el caso de que todos los varones legítimos de la Casa de Habsburgo fallecieran con anterioridad. 

Después de la muerte de su padre en 1564, Fernando obtuvo mediante el testamento paterno la soberanía sobre Tirol y el Vorlande (Vorarlberg, Brisgovia, Burgau y otros). Pero permaneció, a deseo de Maximiliano II, todavía hasta 1567 como gobernador de Bohemia en Praga.

En sus propios estados ayudó Fernando a la apertura de la contrarreforma católica y como amigo de las artes puso el fondo para la célebre colección Ambraser. Esta importante "sala de arte y prodigios" (una Cámara de Arte y Curiosidades, muy apreciadas por soberanos y estudiosos en los siglos XVI y XVII) la sostuvo y construyó ya en su época de gobernador de Bohemia conjuntamente para ello en el palacio de Ambras. Sobre todo su galería de retratos y su colección de armaduras eran de gran valor y el archiduque incluso se endeudó para ello. Estas colecciones son ahora parte del ya citado Palacio de Ambras, del museo Ferdinandeum de Innsbruck y del Kunsthistorisches Museum en Viena.

Después de la muerte de Philippine en 1580 se casó por segunda vez en 1582, precisamente con su sobrina Ana Catalina Gonzaga de Mantua, hija del duque Guillermo Gonzaga de Mantua y de su hermana la archiduquesa Leonor.

A continuación los hijos de Fernando que alcanzaron la edad adulta:

Con Philippine Welser:
Andrés de Austria (1558 – 1600), cardenal y gobernador de los Países Bajos (1598 – 1600).
 Carlos de Austria (1560 – 1618), marqués de Burgau, casado con Sibila de Cléveris (1557 - 1627), hija de Guillermo V el Rico de Cleves.
 Felipe de Austria (1562 - 1563).
 María de Austria (1562 - 1563), melliza de Felipe. 

Con Ana Catalina Gonzaga de Mantua:
 Marta de Austria (1582)
 Ana Leonor de Austria (1583 - 1584).
 María de Habsburgo-Gonzaga (1584 - 1649), monja. 
 Ana de Habsburgo-Gonzaga (1585 – 1618). Se casó con su primo el emperador Matías.

El archiduque Fernando murió el 24 de enero de 1595. A causa del acuerdo de exclusión hereditaria sus hijos no eran herederos legítimos y así Tirol devino nuevamente después de su muerte a la línea principal de los emperadores del Sacro Imperio, siendo sucedido por su sobrino Rodolfo II.

Ancestros

Notas y referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Fernando 02 Austria
Condes del Tirol
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Personas de Linz
Nacidos en Linz